Девід Шиклер (* 1969) — американський письменник, сценарист та продюсер.

 22546 Шиклер — астероїд головного поясу.